Camenzind ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Camenzind (1914–2004), Schweizer Architekt und Hochschullehrer
 Alois Camenzind (* 1948), Schweizer Jurist, Anwalt und Verwaltungsrat
 Andreas Camenzind (* 1982), Schweizer Eishockeyspieler
 Anton Camenzind (1825–1888), Schweizer Politiker
 Hans R. Camenzind (1934–2012), Schweizer Mikrochip-Entwickler und Unternehmer
 Josef Maria Camenzind (1904–1984), Schweizer katholischer Geistlicher und Schriftsteller
 Margrit Camenzind (* 1939), Schweizer Politikerin (CVP)
 Oscar Camenzind (* 1971), Schweizer Radrennfahrer
 Peter Camenzind (Leichtathlet) (* 1951), Schweizer Langstreckenläufer
 René Camenzind (1934–2018), Schweizer Biologe
 Roman Camenzind (* 1976), Schweizer Musiker und Musikproduzent
 Urban Camenzind (Diakon) (* 1949), Schweizer Soziologe, katholischer Theologe und Diakon
 Urban Camenzind (* 1965), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Peter Camenzind, Roman von Hermann Hesse